Magatti ist der Familienname folgender Personen:

 Massimiliano Magatti (1821–1894), Schweizer Rechtsanwalt, Politiker, Tessiner Grossrat und Nationalrat
 Pietro Antonio Magatti (1691–1767), italienischer Maler